Palazzo Olivetti a Francoforte sul Meno
 Palazzo Olivetti ad Ivrea
 Palazzo Olivetti a Milano